Žlebnik je lahko:
 Žlebnik, domačija v bližini Belih Vod
 Žlebnik, priimek več znanih ljudi